Se necesita una ilusión fue una telenovela argentina emitida en 1979 por Canal 9, protagonizada por Betiana Blum y Hugo Arana, junto con Elena Sedova, Antonio Grimau, Mirta Busnelli y Virginia Faiad.

Guion 

La telenovela fue escrito por Celia Alcántara, conocida por crear historias como La mujer frente al amor (1978), Rosa de Lejos (1980), Laura mía (1981), Mi nombre es Lara (1983), Amada (1984) y más.

Elenco 

 Betiana Blum - Mirella
 Hugo Arana - Giuseppe
 Mirta Busnelli - Verónica
 Antonio Grimau - Franco
 Elena Sedova - Blanca
 Virginia Faiad - Silvina
 Alba Castellanos - Chiara
 Héctor Gióvine - Néstor
 Carmen Vallejos - Luigina
 Cecilia Maresca - Cecilia
 Isidro Fernán Valdez - Carlos
 Adrián Martel - Norberto
 Marzenka Novak - Azucena
 Iris Alonso - Mariana
 Mario Rolla - Jaime
 Javier Iribarri - Rufino
 Elsa Piuselli - Isabel
 Nora Kaleka - Bárbara
 Martín Rusconi - Leopoldo
 Ignacio Alonso - Renato
 Laura Marino - Rosaura
 Enrique Talión - Gianni

Equipo Técnico 

 Historia original - Celia Alcántara.
 Producción - Roberto López Aramburu.
 Dirección - Oscar Bertotto.

Referencias

Enlaces externos 

Telenovelas de Argentina
Telenovelas de 1979
Series de televisión iniciadas en 1979
Series de televisión de Canal 9 (Buenos Aires)
Series de televisión finalizadas en 1979
Series de televisión ambientadas en Mar del Plata